Села в Україні:
 Калачівка — Кіровоградська область, Онуфріївський район
 Калачівка — Одеська область, Тарутинський район